Giorni di fuoco (Blazing Days) – film western muto del 1927, diretto da William Wyler
 Giorni di fuoco (Winnetou – 2. Teil) – film western del 1964, diretto da Harald Reinl
 Giorni di fuoco (The Final Days) – film per la televisione del 1989, diretto da Richard Pearce
 Giorni di fuoco (A Pyromaniac's Love Story) – film commedia romantica del 1995, diretto da Joshua Brand
 Giorni di fuoco  (Rage) – film d'azione del 1995, diretto da Joseph Merhi
 Giorni di fuoco (Sweepers) – film d'azione del 1998, diretto da Keoni Waxman